Бемроуз () — английская фамилия. Известные носители:

 Бемроуз, Генри Хоув (1827-1911) — британский печатник и публицист, мэр, член парламента от Дерби, консерватор.
 Бемроуз, Уильям (1831-1908) — управляющий Дербского фарфора, печатного бизнеса, автор биографии художника Джозефа Райта, мастер резьбы по дереву.